Jurij Szatałow (1946–2018) – radziecki górnik, bohater Związku Radzieckiego
 Jurij Szatałow (1945–2018) – radziecki hokeista
 Jurij Szatałow (ur. 1963) – rosyjski piłkarz i trener